Rózsa László (1898–1969) fotóriporter
 Rózsa László (1906–2000) kosárlabdázó, sportújságíró
 Rózsa László (1913–2004) kézilabdázó
 Rózsa László (1925-1993) építész, UVATERV
 Rózsa László (1943) karnagy
 Rózsa László (1949) kézilabda-játékvezető, a Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség főtitkára, a Magyar Kézilabda Szövetség játékvezető ellenőre
 Rózsa László (1965) labdarúgó (ZTE, Pécsi MSC)
 Rózsa László (1966) költő, író
 Rózsa László (1992) színművész